14K steht für:

 14K-Triade, chinesische Bande
 14K (Zeitschrift), Schweizer Hip-Hop-Magazin (1988–1997)